Васил Тројанов Бојанов (; Сливен, 7. март 1978), познатији под уметничким именом Азис, бугарски је манекен и певач поп-фолк и чалга музике ромског порекла. Каријеру је почео 1999. и за десет година постао један од најпопуларнијих певача у Бугарској. Популаран је и у другим балканским земљама, не толико због певања, колико због контроверзи у вези са својим сексуалном оријентацијом и полом (родом). Представљао је Бугарску на Евросонгу 2006. као пратећи вокал Маријане Попове. Снимио је дуете с неким српским певачицама, као и са бројним певачима из своје земље.

Дискографија

Студијски албуми

Компилације

Maxi синглови

Спотови

Спотови на страним језицима

Тв верзије

DVD издања 
 2003: -{Шоу спектакъл}- (Шоу спектакл)
 2004: -{Нищо лично}- (Ништа лично)
 2004: The best videoclips (Најбољи видео-клипови)
 2004: Together with Desi Slava (Заједно са Деси Славом)
 2005: AZIS 2005 (Азис 2005)
 2005: Дуети (Дуети)
 2006: Аз, Азис (Ја, Азис)
 2007: Azis (Азис)

Сарадња 
Године 2011, Азис је отпевао дует назван Сезам са Индиром Радић, на њеном албуму Исток, север, југ и запад. Након тога, 2012. године отпевао је други дует са Мартом Савић, који је изашао у склопу њеног студијског албума 13. Песма је названа Мама и била је једна од хитова Балкана током 2012.
Године 2017, Азис је отпевао дует назван Остављам те са Јеленом Карлеушом, чиме се она вратила на музичку сцену, након четворогодишње паузе.

Књиге 
 Аз, Азис (књига и компакт-диск; 2006)

Референце 

Рођени 1978.
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи
Представници Бугарске на Песми Евровизије
Учесници Песме Евровизије 2006.
Роми у Бугарској
Небинарни певачи